Lierna – comune italiano in provincia di Lecco
 Lierna – frazione di Poppi in provincia di Arezzo
 Lierna – sedia